Kölburger Bach ist ein Gewässername in Bayern:
 Kölburger Bach (Oedbach), linker Zufluss des Oedbachs (zum Klinglbachs, zum Regen) bei Kumpfmühl, Gemeinde Konzell, Landkreis Straubing-Bogen
 Kölburger Bach (Ussel), linker Zufluss der Ussel gegenüber der Kölburgmühle von Kölburg, Stadt Monheim, Landkreis Donau-Ries